Старовейский () — фамилия.
 Старовейский, Станислав Костка — блаженный Римско-Католической Церкви, мученик.
 Старовейский, Францишек — польский график, живописец, дизайнер плакатов.